Surle steht für:
 Surle (Doppelrohrblatt), eine Schalmeiinstrument des Zurnatyps (Albanien, Mazedonien, Musik der Roma).
 Surle (Sackpfeife), eine Sackpfeife in Kroatien und Serbien.
 Šurle, ein istrisches Blasinstrument mit zwei Melodierohren und Einfachrohrblatt.